Дя́дя Ва́ня:

 «Дядя Ваня» — пьеса Антона Павловича Чехова.

Фильмы и спектакли 
 «Дядя Ваня» — американский фильм 1957 года, режиссёры Ф. Тоун, Д. Гетц.
 «Дядя Ваня» — французский фильм 1962 года, режиссёр С. Лоренци.
 «Дядя Ваня» — британский фильм 1963 года, режиссёр С. Бёрдж.
 «Дядя Ваня» — шведский фильм 1967 года, режиссёр Й. Бергенстрель.
 «Дядя Ваня» — югославский фильм 1970 года, режиссёр Е. Антчак.
 «Дядя Ваня» — советский фильм 1970 года, режиссёр А. Михалков-Кончаловский.
 «Дядя Ваня» — спектакль 1986 года ленинградского Большого драматического театра, режиссёры Г. Товстоногов, Е. Макаров.
 «Дядя Ваня» — британский фильм 1991 года, режиссёр Г. Мошерр.
 «Дядя Ваня» — шведский фильм 1994 года, режиссёр Б. Меландер.
 «Дядя Ваня» — спектакль 2003 года Академического Малого драматического театра — Театра Европы, режиссёр Л. Додин.
 «Дядя Ваня» — германский фильм 2004 года, режиссёр Б. Фрей.

Другое 
 Дядя Ваня — прозвище Ивана Владимировича Лебедева, деятеля цирка, атлета, организатора чемпионатов борьбы.
 Дядя Ваня — белорусский певец, музыкант, шоумен, ведущий.
 «Дядя Ваня» — российская торговая марка овощных консервов.
 Дядя Ваня — река в Магаданской области.

См. также 
 Ваня на 42-й улице